In Trance – trzeci album studyjny Scorpions wydany w roku 1975. Okładka albumu, podobnie jak okładki kolejnych dwóch albumów, została ocenzurowana, pierwotnie na zdjęciu widać było piersi modelki.

Utwory

Twórcy albumu 
 Klaus Meine – wokal
 Rudolf Schenker – gitara rytmiczna 
 Ulrich Roth – gitara solowa, wokal w utworze "Dark Lady" i "Sun In My Hand"
 Francis Buchholz – gitara basowa
 Rudy Lenners – perkusja

 Dieter Dierks – producent

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Scorpions
Albumy wyprodukowane przez Dietera Dierksa